Paolo Ruffini (mathématicien) (1765-1822)
Paolo Ruffini (journaliste) (né en 1956)
Paolo Ruffini (acteur) (né en 1978)